Sisley ist der Name folgender Personen:

 Alfred Sisley (1839–1899), englischer Maler in Frankreich
 Jamie Sisley (* 1982), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Tomer Sisley (* 1974), französischer Schauspieler und Komiker

Sisley bezeichnet zudem:
 (6675) Sisley, Asteroid, benannt nach dem Maler Alfred Sisley
 Alfred Sisley, eine 1998 gezüchtete, zu Ehren des gleichnamigen Malers benannte Rosensorte
 Sisley, 1968 in Paris gegründete und heute zur Benetton Group gehörige Modemarke
 Sisley Paris, 1976 gegründeter französischer Kosmetikhersteller aus Paris

Siehe auch:
 Sisley Treviso, von der Benetton Group zwischen 1987 und 2012 gesponserter Volleyball-Verein